Трёхго́рное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Трёхгорное — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Трёхгорное — деревня в Ржевском районе Тверской области.